Уседа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампинья-дель-Энарес.  Занимает площадь 47,25 км². Население — 2519 человек (на 2010 год).

Король Фелипе III даровал старшему сыну своего любимца Лермы титул «герцог Уседа». Впоследствии этот титул носил старший из потомков его дочери (как правило, из рода Тельес-Хиронов).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Гвадалахары